Диего Санчес (), род. 31 декабря 1981 Альбукерке, Нью-Мексико, США) — американский боец смешанного стиля. 

Профессиональный участник боёв с 2002 года. Боролся за титул King of the Cage. Был чемпионом в полусреднем весе. Победитель турнира  The Ultimate Fighter 1. Являлся претендентом на пояс чемпиона UFC в лёгком весе. 

Санчес участвовал в поединках "Бой года" чаще, чем любой другой боец в смешанных боевых искусствах. Он сначала дрался с Каро Паризян в  UFC Fight Night 6 (ЮФС ФАЙТ НАЙТ)  6, затем с Клэй Гуида в финале  The Ultimate Fighter 9 и, наконец, против Гилберта Мелендеса UFC 166.

Джо Роган часто упоминал Санчеса как лучшего "бойца третьего раунда" в ММА.

Происхождение 

Санчес родился и вырос в Альбукерке (штат Нью-Мексико), в мексиканско-американской семье. Санчес и сейчас проживает в Альбукерке, это также расположение его тренировочного лагеря.

Санчес был чемпионом штата по вольной борьбе, прежде чем он начал заниматься смешанными единоборствами, работая в UPS. Санчес в конечном итоге присоединился к Джексону в Submission Fighting, все еще работая в UPS, деля время между работой и тренировками.

Начало карьеры 

Санчес дебютировал в ММА в 2002 году в рекламном бою Ring of Fire, несмотря на то, что накануне повредил пятку. В этом бою Санчес в основном использовал захват, хотя его противник, более опытный нападающий, избил его до крови. Тем не менее, Санчес продолжал использовать свой опыт борьбы, совершив еще один захват  во втором раунде, захватив спину своего противника, и удушающим приемом  заставил своего противника признать поражение. Санчес победил при помощи приемов ближнего боя и заработал $ 
600 за бой.

Участие в шоу The Ultimate Fighter 

Санчес был избран участником первого сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Он был представлен как молодой боец среднего веса, у которого была только одна цель - стать чемпионом UFC. Он выиграл контракт с UFC после победы над коллегой-финалистом Кенни Флорианом, став победителем в среднем весе в первом сезоне шоу. 

На шоу Санчес был известен как "странный игрок" группы, практикующий йогу в сложные моменты и пытавшийся извлечь "энергию" из грозы. Он также представлялся "мастером Дзен".

Чемпионат The Ultimate Fighting  

Санчес дебютировал в чемпионате, победив Брайана Гассауэя в UFC 54.

Затем Санчес победил Ника Диаса в финале Ultimate Fighter 2.

Санчес победил  Джона Алессио 27 мая 2006 года в UFC 60.

Санчес продолжил свою беспроигрышную серию, одержав победу над армяно-американским мастером дзюдо Каро Парисяном в UFC Fight Night 6 17 августа 2006 года.

Награды и достижения

Смешанные единоборства 
 Ultimate Fighting Championship
 Чемпион турнира The Ultimate Fighter 1
 Бой вечера (Семь раз) против. Каро Парисяна, Джо Стивенсона, Клэя Гуиды, Паоло Тьяго, Мартина Кампмана, Джейка Эленбергера, Гилберта Мелендеса
 Бой года (Три раза) против. Каро Парисяна, Клэя Гуиды
 Первый победитель турнира The Ultimate Fighter в истории UFC

 King of the Cage
 Чемпион KOTC в полусредней весовой категории

 Wrestling Observer Newsletter
 2006 Fight of the Year vs. Каро Парисян on August 17
 2009 Fight of the Year vs. Клей Гвида on June 20
 2013 Fight of the Year vs. Гилберт Мелендес on October 19

 World MMA Awards
 Бой года (2009) против. Клея Гуиды 20 июня

 Inside MMA
 Премия Bazzie (Бой года) против. Клея Гуиды 20 июня 
 Премия Bazzie (Бой года) против. Гилберта Мелендеса  

 Bleacher Report
 Бой года против. Гилберта Мелендеса

 MMA Freak.com
 Бой года

 New Mexico Boxing
 Боец года 2005
 Боец года 2006
 Боец года 2010

Статистика выступлений

|Loss
|align=center|30-14
|Кевин Ли
|Единогласное решение
|Eagle FC 46
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Флорида, Майями, США
|
|-
|Loss
|align=center|30–13
|Джейк Мэттьюс
|Decision (unanimous)
|UFC 253 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Abu Dhabi United Arab Emirates
|
|-
|Win
|align=center|30–12
|Мишел Перейра
|Disqualification (illegal knee)
|UFC Fight Night: Anderson vs. Błachowicz 2 
|
|align=center|3
|align=center|3:09
|Rio Rancho, New Mexico United States 
|
|-
|Loss
|align=center|29–12
|Майкл Кьеза
|Decision (unanimous)
|UFC 239 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Las Vegas, Nevada, United States
|
|-
|Win
|align=center|29–11
|Микки Галл
|TKO (punches)
|UFC 235 
|
|align=center|2
|align=center|4:13
|Las Vegas, Nevada, United States
| 
|-
|Win
|align=center|28–11
|Крэйг Уайт
|Decision (unanimous)
|UFC 228 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Dallas, Texas, United States
|
|-
|Loss
|align=center|27–11
|Мэтт Браун
|KO (elbow)
|UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis
|
|align=center|1
|align=center|3:44
|Norfolk, Virginia, United States
|
|-
|Loss
|align=center|27–10
|Эл Яквинта
|KO (punches)
|UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov
|
|align=center|1
|align=center|1:38
|Nashville, Tennessee, United States
|
|-
|Win
|align=center|27–9
|Марцин Хельд
| Decision (unanimous)
|The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale: dos Anjos vs. Ferguson
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Mexico City, Mexico
| 
|-
|Loss
|align=center|26–9
|Джо Лозон
|TKO (punches)
|UFC 200
|
|align=center|1
|align=center|1:26
|Las Vegas, Nevada, United States
| 
|-
|Win
|align=center|26–8
|Джим Миллер
|Decision (unanimous)
|UFC 196
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Las Vegas, Nevada, United States
|
|-
|Loss
|align=center|25–8
|Рикардо Ламас 
|Decision (unanimous)
|The Ultimate Fighter Latin America 2 Finale: Magny vs. Gastelum
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Monterrey, Mexico
|  
|-
|Win
|align=center| 25–7
|Росс Пирсон
|Decision (split)
|UFC Fight Night: Henderson vs. Khabilov
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Albuquerque, New Mexico, United States
|
|-
| Loss
| align=center| 24–7
| Майлс Джури
| Decision (unanimous)
| UFC 171
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Dallas, Texas, United States
|
|-
| Loss
| align=center| 24–6
| Гилберт Мелендес
| Decision (unanimous)
| UFC 166
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Houston, Texas, United States
|
|-
| Win
| align=center| 24–5
| Таканори Гоми
| Decision (split)
| UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Saitama, Japan
| 
|-
| Loss 
| align=center| 23–5
| Джейк Элленбергер
| Decision (unanimous)
| UFC on Fuel TV: Sanchez vs. Ellenberger
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Omaha, Nebraska, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 23–4
| Мартин Кампманн
| Decision (unanimous)
| UFC Live: Sanchez vs. Kampmann
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Louisville, Kentucky, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 22–4
| Паулу Тиагу
| Decision (unanimous)
| UFC 121
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Anaheim, California, United States
| 
|-
| Loss
| align=center| 21–4
| Джон Хэтэуэй
| Decision (unanimous)
| UFC 114
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Las Vegas, Nevada, United States
| 
|-
| Loss
| align=center| 21–3
| Би Джей Пенн
| TKO (doctor stoppage)
| UFC 107
| 
| align=center| 5
| align=center| 2:37
| Memphis, Tennessee, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 21–2
| Клей Гвида
| Decision (split)
| The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Las Vegas, Nevada, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 20–2
| Джо Стивенсон
| Decision (unanimous)
| UFC 95
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| London, England
| 
|-
| Win
| align=center| 19–2
| Луиджи Фьораванти
| TKO (knee and punches)
| The Ultimate Fighter: Team Rampage vs Team Forrest Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:07
| Las Vegas, Nevada, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 18–2
| Давид Билькхеден
| Submission (punches)
| UFC 82
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:43
| Columbus, Ohio, United States
| 
|-
| Loss
| align=center| 17–2
| Джон Фитч
| Decision (split)
| UFC 76
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Anaheim, California, United States
| 
|-
| Loss
| align=center| 17–1
| Джош Косчек
| Decision (unanimous)
| UFC 69
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Houston, Texas, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 17–0
| Джо Риггс
| KO (knee)
| UFC Fight Night: Sanchez vs. Riggs
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:45
| San Diego, California, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 16–0
| Каро Парисян
| Decision (unanimous)
| UFC Fight Night 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Las Vegas, Nevada, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 15–0
| Джон Алессио
| Decision (unanimous)
| UFC 60
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Los Angeles, California, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 14–0
| Ник Диас
| Decision (unanimous)
| The Ultimate Fighter 2 Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Las Vegas, Nevada, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 13–0
| Брайан Гассауэй
| Submission (punches)
| UFC 54
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:56
| Las Vegas, Nevada, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 12–0
| Кенни Флориан
| TKO (punches)
| The Ultimate Fighter 1 Finale
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:49
| Las Vegas, Nevada, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 11–0
| Жоржи Сантиагу
| Decision (unanimous)
| KOTC 37: Unfinished Business
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| San Jacinto, California, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 10–0
| Ray Elbe
| Submission (punches)
| KOTC 36: Albuquerque
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:07
| Albuquerque, New Mexico, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 9–0
| Travis Beachler
| TKO (punches)
| Pride of Albuquerque
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:35
| Albuquerque, New Mexico, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 8–0
| Cruz Chacon
| Submission (rear-naked choke)
| KOTC 35: Acoma
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:41
| Acoma, New Mexico, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 7–0
| John Cronk
| Submission (kimura)
| KOTC 26: Gladiator Challenge
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:30
| Las Cruces, New Mexico, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 6–0
| Rene Kronvold
| Submission (armbar)
| KOTC 24: Mayhem
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:39
| Albuquerque, New Mexico, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 5–0
| Майк Гаймон
| Submission (armbar)
| KOTC 23: Sin City
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:57
| Las Vegas, Nevada, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 4–0
| Jake Short
| TKO (punches)
| KOTC 21: Invasion
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:34
| Albuquerque, New Mexico, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 3–0
| Шеннон Ритч
| Submission (rear-naked choke)
| KOTC 20: Crossroads
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:59
| Bernalillo, New Mexico, United States
| 
|-
| Win
| align=center| 2–0
| Jesus Sanchez
| KO (punches)
| Aztec Challenge 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:33
| Ciudad Juárez, Mexico
| 
|-
| Win
| align=center| 1–0
| Michael Johnson
| Submission (rear-naked choke)
| Ring of Fire 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:45
| Denver, Colorado, United States
|

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Бойцы смешанных единоборств США